Team Jayco AlUla (UCI-kode: BEX) er et professionelt cykelhold for kvinder, som er baseret i Australien og sponsoreret af Jayco og AlUla. Ryttere fra Team Jayco AlUla konkurrerer i UCI World Cup for kvinder og andre eliteløb rundt om i hele verden.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold fra Australien
Cykelhold for kvinder